Аарон Гейві (,  22 лютого 1974, Садбері) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 74-м загальним номером командою «Тампа-Бей Лайтнінг».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Тампа-Бей Лайтнінг», «Калгарі Флеймс», «Даллас Старс», «Міннесота Вайлд», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Анагайм Дакс» та «Кельнер Гайє».

Загалом провів 379 матчів у НХЛ, включаючи 19 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Особисте життя 
Гейві є членом Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Тампа-Бей Лайтнінг»
Уродженці Садбері